Césarine Davin-Mirvault (1773-1844), peintre français.
 Césarine d'Houdetot (1794-1877), baronne de Barante et écrivaine française.

Voir aussi